Les tournois WTA 250 sont une catégorie de tournois de tennis féminin disputés sur le circuit WTA. Ils découlent du changement de nom des catégories des tournois en 2021.

Ces tournois se substituent aux tournois de la catégorie International de la période 2009-2020 et Tier III, Tier IV et Tier V de la période 1988-2008. Ils se situent en termes de prestige derrière les tournois WTA 1000 et les tournois WTA 500.

Appellations historiques 

1988–2008
WTA Tier III / IV / V

2009–2020
WTA International

2021–aujourd'hui
WTA 250

Points WTA 

Note : Les joueuses parvenant à se qualifier pour les seizièmes de finale dans un tableau final de 32 joueuses marquent 16 points WTA, alors qu'elles n'en marquent que 10 si elles se qualifient pour les trente-deuxièmes de finale d'un tableau de 56 joueuses. Parmi les tournois WTA International, seul le tournoi de Birmingham dispose d'un tableau final de 56 joueuses.

Calendrier des tournois WTA 250

Saison 2023

Saison 2022 
{|class="sortable wikitable" style="font-size: 90%"
|-
! scope=col width=10 | N°
! scope=col width=80 | Date
! scope=col width=250| Nom du tournoi 
! scope=col width=100| Ville
! scope=col width=40 | Dotation 
! scope=col width=50 | Surface
! scope=col width=150| Vainqueure
! scope=col width=150| Finaliste
! scope=col width=70 | Score
! scope=col width=40 | Parcours
|- 

|style="text-align:center;"|1
|
| Melbourne 1|| Melbourne
|align="right"|||Dur (ext.)
| Simona Halep
| Veronika Kudermetova
|6-2, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|2
|
| Melbourne 2|| Melbourne
|align="right"|||Dur (ext.)
| Amanda Anisimova
| Aliaksandra Sasnovich
|7-5, 1-6, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|3
|
| Adélaïde International 2|| Adélaïde
|align="right"|||Dur (ext.)
|  Madison Keys
| Alison Riske
|6-1, 6-2
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|4
|
| Abierto Guadalajara|| Guadalajara
|align="right"|||Dur (ext.)
| Sloane Stephens
| Marie Bouzková
|7-5, 1-6, 6-2
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|5
|
| Abierto GNP Seguros 2022|| Monterrey
|align="right"|||Dur (ext.)
| Leylah Fernandez
| Camila Osorio
|6-7, 6-4, 7-6
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|6
|
| Open 6e sens Métropole de Lyon|| Lyon
|align="right"|||Dur (int.)
| Zhang Shuai
| Dayana Yastremska
|3-6, 6-3, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|7
|
| Copa Colsanitas|| Bogota
|align="right"|||Terre (ext.)
| Tatjana Maria
| Laura Pigossi
|6-3, 4-6, 6-2
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|8
|
| TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul|| Istanbul
|align="right"|||Terre (ext.)
| Anastasia Potapova
| Veronika Kudermetova
|6-3, 6-1
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|9
|
| Internationaux de Strasbourg|| Strasbourg
|align="right"|||Terre (ext.)
| Angelique Kerber
| Kaja Juvan
|7-6, 6-7, 7-6
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|10
|
| Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem|| Rabat
|align="right"|||Terre (ext.)
| Martina Trevisan
| Claire Liu
|6-2, 6-1
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|11
|
| Libema Open|| Bois-le-Duc
|align="right"| || Gazon (ext.) 
| Ekaterina Alexandrova
| Aryna Sabalenka
|7-5, 6-0
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|12
|
| Rothesay Open Nottingham|| Nottingham
|align="right"| || Gazon (ext.)
| Beatriz Haddad Maia
| Alison Riske
|6-4, 1-6, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|13
|
| Rothesay Classic Birmingham|| Birmingham
|align="right"| || Gazon (ext.)
| Beatriz Haddad Maia
| Zhang Shuai
|5-4 ab.
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|14
|
| Bad Homburg Open by Engel & Völkers|| Bad Homburg
|align="right"| || Gazon (ext.)
| Caroline Garcia
| Bianca Andreescu
|6-7, 6-4, 6-4 
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|15
|
| Ladies Open Lausanne|| Lausanne
|align="right"| || Terre (ext.)
| Petra Martić
| Olga Danilović 
|6-4, 6-2
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|16
|
| Hungarian Grand Prix|| Budapest
|align="right"| || Terre (ext.)
| Bernarda Pera
| Aleksandra Krunić
|6-3, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|17
|
| Hamburg European Open|| Hambourg
|align="right"| || Terre (ext.)
| Bernarda Pera
| Anett Kontaveit
|6-2, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|18
|
| 33rd Palermo Ladies Open|| Palerme
|align="right"| || Terre (ext.)
| Irina-Camelia Begu
| Lucia Bronzetti
|6-2, 6-2
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|19
|
| BNP Paribas Poland Open|| Varsovie
|align="right"| || Terre (ext.)
| Caroline Garcia
| Ana Bogdan
|6-4, 6-1 
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|20
|
| Livesport Prague Open 2022|| Prague
|align="right"| || Dur (ext.)
| Marie Bouzková
| Anastasia Potapova
|6-0, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|21
|
| Citi Open|| Washington
|align="right"| || Dur (ext.)
| Liudmila Samsonova
| Kaia Kanepi
|4-6, 6-3, 6-3 
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|22
|
| Tennis in the Land|| Cleveland
|align="right"| || Dur (ext.)
| Liudmila Samsonova
| Aliaksandra Sasnovich
|6-1, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|23
|
| Championnats Banque Nationale de Granby|| Granby
|align="right"| || Dur (ext.)
| Daria Kasatkina
| Daria Saville
|6-4, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|24
|
|Zavarovalnica Sava Portorož|| Portorož
|align="right"| || Dur (ext.)
| Kateřina Siniaková
| Elena Rybakina
|6-7, 7-6, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|25
|
| Chennai Open|| Chennai
|align="right"| || Dur (ext.)
| Linda Fruhvirtová
| Magda Linette
|4-6, 6-3, 6-4
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|26
|
| Hana Bank Korea Open|| Séoul
|align="right"| || Dur (ext.)
| Ekaterina Alexandrova
| Jeļena Ostapenko
|7-6, 6-0
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|27
|
|Parma Ladies Open|| Parme
|align="right"| || Terre (ext.)
| Mayar Sherif
| María Sákkari
|7-5, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|28
|
| Tallinn Open|| Tallinn
|align="right"| || Dur (int.)
| Barbora Krejčíková 
| Anett Kontaveit
|6-2, 6-3
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|29
|
| Jasmin Open Tunisia|| Monastir
|align="right"| || Dur (ext.)
| Elise Mertens
| Alizé Cornet
|6-2, 6-0
|Tableau
|-
|style="text-align:center;"|30
|
| Tournoi de tennis de Cluj|| Cluj-Napoca
|align="right"| || Dur (int.)
|' Anna Blinkova
| Jasmine Paolini
|6-2, 3-6, 6-2
|Tableau
|}

 Saison 2021 

 Calendrier des tournois WTA International (2009-2020) 
Avec la réforme de 2009, ces tournois se concluent en fin de saison par un ultime championnat, le tournoi international des championnes, qui réunit les huit joueuses les mieux classées sur le circuit WTA ayant au moins remporté un tournoi de cette catégorie au cours de l'année, mais non qualifiées pour les Masters. Cette épreuve se déroule à Bali de 2009 à 2011 puis à Sofia à partir de 2012.

 Saison 2020 

 Saison 2019 

 Saison 2018 

 Saison 2017 

 Saison 2016 

 Saison 2015 

 Saison 2014 

'NB: tournoi de Sofia 2014 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.

Saison 2013 

'NB: tournoi de Sofia 2013 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes. Saison 2012 

'NB: tournoi de Sofia 2012 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.

Saison 2011 

'NB: tournoi de Bali 2011 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes. Saison 2010 

'NB: tournoi de Bali 2010 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.

Saison 2009 

NB: tournoi de Bali 2009 classé en catégorie Tournoi de tennis des championnes.

Calendrier des tournois WTA Tier III, IV, V (1988-2008)

Saison 2008

Saison 2007

Saison 2006

Saison 2005

Saison 2004

Saison 2003

Saison 2002

Saison 2001

Saison 2000

Saison 1999

Saison 1998

Saison 1997

Saison 1996

Saison 1995

Saison 1994

Saison 1993

Saison 1992

Saison 1991

Saison 1990

Saison 1989

Saison 1988

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catégorisation des tournois de tennis
 Tournois WTA 1000
 Tournois WTA 500
 Tournois WTA 125
 WTA Tour
 Circuit féminin ITF

Liens externes 
 Site officiel de la WTA